

Persone 
 Adriano Icardi – politico italiano
 Andrea Icardi – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Mauro Icardi – calciatore argentino
 Oliviero Icardi – calciatore uruguaiano, naturalizzato italiano
 Rino Icardi – giornalista e radiocronista sportivo italiano

Altro 
 Sentiero Dino Icardi, in alta Valle Maira